Miejscowości w USA:
 Burlington – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Burlington – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Kit Carson
 Burlington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Burlington – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Burlington – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Burlington – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Burlington – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
 Burlington – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Burlington – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Burlington – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Burlington – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Burlington – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Burlington – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alamance
 Burlington – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Burlington – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Burlington – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Alfalfa
 Burlington – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Burlington – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Burlington – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mineral
 Burlington – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
 Burlington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Burlington – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Burlington – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Big Horn
Gminy w USA:
 Burlington (ang. Burlington Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kane
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Coffey
 Burlington (ang. Burlington Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 Burlington (ang. Burlington Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lapeer
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Burlington (ang. Burlington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Burlington (ang. Burlington Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Burlington (ang. Burlington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Burlington (ang. Burlington County) – w stanie New Jersey

Miejscowości w Kanadzie:
 Burlington w Ontario